Somers (Connecticut), població dels Estats Units a l'estat de Connecticut.
 Jane Somers pseudònim de Doris Lessing (Kermanshah, Pèrsia, 1919), escriptora i feminista britànica, guanyadora del Premi Nobel de Literatura el 2007.
 Joseph Somers (Wommelgem, 1917 - Anvers, 1966), ciclista belga.